Il doppio maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Scott Davis e Kelly Jones 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Scott Davis /  Kelly Jones (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1992
ATP Tour 1992